John Love (1924-2005), pilote automobile rhodésien 
John Love (1947-2007), pseudonyme d'Alain Payet, réalisateur français de films pornographiques.